Навратил — чешская фамилия.

Известные носители 
 Навратил, Бартоломей (1848—1927) — чешский физик, математик, статистик, педагог.
 
 Навратил, Карел (1867—1936) — чешский композитор и музыкальный педагог.
 Навратил, Мирослав (1893—1947) — австро-венгерский летчик-ас времён Первой мировой войны чешско-сербского происхождения (уроженец Боснии), военный деятель Независимого государства Хорватия, один из руководителей хорватских ВВС, генерал-лейтенант.

См. также 
Навратилова